Унай Венседор Парис (; родился 29 сентября 2000) — испанский футболист, полузащитник клуба «Атлетик Бильбао» и молодежной сборной Испании.

Клубная карьера 
Начал играть в футбол в молодёжной команде клуба «Сантучу». В марте 2017 года стали игроком футбольной академии «Атлетик Бильбао». 25 августа 2018 года дебютировал в составе «Бильбао Атлетик», резервной команды «Атлетик Бильбао», в матче испанской Сегунды B против «Туделано». 16 февраля 2020 года Венседор дебютировал в основном составе «Атлетик Бильбао» в матче испанской Ла Лиги против «Осасуны», выйдя в стартовом составе «львов».

Карьера в сборной 
Венседор выступал за сборную Испании до 19 лет.

Достижения 
«Атлетик Бильбао»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Атлетик Бильбао» 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бильбао Атлетик» 
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»